Tuppisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tuppisaari (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 
 Tuppisaari (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala, 

Robotskapade Finlandförgreningar